Колонија Анторча Кампесина има више значења:

 Колонија Анторча Кампесина, Санта Роса (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Анторча Кампесина (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику